Карпеченко Георгій Дмитрович (1899-1941) - радянський генетик
 Карпеченко Марина Львівна (нар. 1968) - оперна співачка, солістка Гелікон-опери, заслужена артистка Росії (2006)

Українські прізвища